Па́вел Пантеле́евич Ко́зырь (; ) — советский партийный деятель Украинской ССР, Герой Социалистического Труда (1973). Член ЦК Компартии Украины (1956—1981). Кандидат в члены ЦК КПСС (1961—1971), член ЦК КПСС (1971—1981).

Биография 
Родился в декабре 1913 года в крестьянской семье в селе Жёлтое Верхнеднепровского уезда Ектеринославской губернии (ныне — Пятихатский район Днепропетровской области). Украинец.

После окончания семилетки в 1931 году, комсомольца Козыря направили на обучение в Нежинский техникум советского строительства и права, после окончания первого курса которого он перевёлся в Харьковский институт педпрофобразования. Но продолжить обучение не удалось: Козырь выехал в Пятихатки, где в октябре 1932 года начал работать заведующим сектором местного радиовещания.

С мая 1933 по январь 1934 года работал инструктором и руководителем Пятихатского филиала «Коопсоюза», заведующим парткабинета Пятихатского райкома партии. Позже получил новую должность ответственного секретаря политотдельской газеты Пятихатской МТС.

В феврале 1935 года стал ответственным редактором газеты «За советский азот» г. Днепродзержинска. В ноябре 1935 года Козыря призвали на военную службу, направив в 18-й кавалерийский полк Туркестанского приграничного округа. В период с сентября 1937 по апрель 1938 года был слушателем Ашхабадской правовой школы Народного комиссариата юстиции Туркменской ССР (не окончил). Член ВКП(б) с 1939 года.

 С 1938 по 1941 — на комсомольской работе (первый секретарь Ашхабадского обкома комсомола, Туркменская ССР).
 С 1941 по 1945 — в РККА (в августе 1941 года был назначен помощником начальника политотдела по комсомольской работе 58 стрелкового корпуса. С мая 1943 года получил повышение — стал инструктором по организационно-партийной работе этого корпуса в составе группы советских войск в Иране. В октябре 1945 года — демобилизовался в звании капитана и среди других работников — выходцев с Украины — был отправлен на партийную работу в украинскую республику).
 В 1945—1946 — 2-й секретарь Крыжопольского районного комитета КП(б) Украины (Винницкая область).
 В 1946—1948 — 1-й секретарь Ситковецкого районного комитета КП(б) Украины (Винницкая область).
 В 1948—1950 — 1-й секретарь Могилёв-Подольського городского комитета КП(б) Украины.
 В 1952—1954 — редактор областной газеты «Винницкая правда».
 В 1954—1955 — секретарь, 2-й секретарь, с 22 августа 1955 по 7 мая 1970 1-й секретарь Винницкого областного комитета КП Украины (в 1963—1964 годах — сельского).
 С 8 мая 1970 по июль 1977 — первый секретарь Одесского областного комитета КП Украины.

С 21.1.1956 по 10.2.1981 — член ЦК КП Украины; с 31.10.1961 по 30.3.1971 — кандидат в члены ЦК КПСС; делегат XX, XXIV и XXV съездов КПСС. Член ЦК Компартии Украины (1956—1981). Член ЦК КПСС (1971—1981).

Слушатель Ленинских курсов при ЦК ВКП(б) (1950—1952), в 1952 году окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) (заочно).

Депутат Верховного Совета СССР 6−9 созывов.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1973).
 Награждён орденами Ленина (1958, 1973), орденом Трудового Красного Знамени (1948) и другими наградами.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография
 О патриоте Украины Павле Козыре
 Первый секретарь Винницкого обкома партии П. П. Козырь в формировании и функцинировании областной управленческой сети // Институт истории Украины НАН Украины
 ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБЛАСНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ МЕРЕЖІ В СЕРЕДИНІ 1950-х — НА ПОЧАТКУ 1960-х рр. (НА МАТЕРІАЛАХ ВІННИЦЬКОГО ОБКОМУ КП УКРАЇНИ) 

Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Первые секретари Одесского обкома КП Украины
Первые секретари Винницкого обкома КП Украины
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Политработники Великой Отечественной войны
Первые секретари Могилёв-Подольского горкома КП Украины
Вторые секретари Винницкого обкома КП Украины
Члены ЦК КП Украины
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Родившиеся в Пятихатском районе
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС